

Patronymes 
Henri Ozenne, footballeur français (1909-1991)
Jean Ozenne, acteur français (1898-1969)
Jules Ozenne, homme politique français (1809-1889)
Théodore Fulgence Ozenne, banquier et président de la chambre de commerce de Toulouse (1814-1898)
Pierre Ferdinand Ozenne (1751-1823), homme politique français

Toponymes 
Le Mesnil-Ozenne, commune française du département de la Manche, région Basse-Normandie.
Lycée Ozenne (Toulouse)